Chimaira — третий полноформатный студийный альбом американской грув-метал-группы Chimaira, выпущенный 9 августа 2005 года. Альбом стал последним для лейбла Roadrunner Records и для барабанщика Кевина Тэлли.

Chimaira показывает дальнейшее развитие группы по тяжести. Крис Спикузза описал альбом как следующий более «жёсткий шаг» после The Impossibility of Reason.

Все тексты были написаны вокалистом группы Марком Хантером. Вступительный трек «Nothing Remains» написан в день смерти Даймбэга Даррелла, однако не повествует о его смерти.

Список композиций

Участники записи 
 Марк Хантер — вокал
 Роб Арнольд — гитара
 Мэтт ДеВриз — гитара
 Джим Ламарка — бас-гитара
 Кевин Тэлли — ударные
 Крис Спикузза — электроника, клавишные

Примечания 

Альбомы Chimaira
Альбомы металкора
Альбомы Roadrunner Records